Engen peut designer :

Patronyme

Alexandra Engen (1988-), coureuse cycliste suédoise.
 (1909-1997), skieur américain.
 (1916-2006), sportif américain.
Ingrid Syrstad Engen (1998-), footballeuse norvégienne.
Kieth Engen (1925-2004), chanteur lyrique américain.
Svein Engen (1953), biathlète norvégien.
 (1911-2001), skieur américain.
Whitney Engen (1987-), footballeuse américaine.

Toponyme
Engen, ville du Bade-Wurtemberg, Allemagne.

Autres
La Bataille d'Engen qui a eu lieu le .
Engen Petroleum, entreprise pétrolière sud-africaine.
Ère Engen, une des ères du Japon de la Cour du Sud.
Patronyme scandinave